«Горький-800» — музыкальная группа из Нижнего Новгорода, играющая в стиле танцевальный хард-рок.

Группа образовалась в 2002 году в Нижнем Новгороде. На протяжении нескольких лет выступали под названием «Шторм». С 2006 года группа приостановила деятельность, вплоть до 2019 года.
В это время участники коллектива работали на теплоходах, поскольку все они являются выпускниками Нижегородского Речного училища, имени И. П. Кулибина.
За первые три года, после воссоединения, группа записала почти два десятка треков.

В 2022-м году вышел сингл «Мы вместе», на который был снят первый официальный клип. Трек и клип за короткое время набрали несколько десятков тысяч просмотров на различных платформах.

Состав группы:

 Руслан Зырянов — соло-гитара

 Анна Васильева — вокал

 Олег Кленков — клавишные

 Александр Кириллов — ударные

 Андрей Миронов - бас-гитара, вокал

Ссылки 
 Репортаж о съемках клипа «Мы вместе» 
 Интервью с Р.Зыряновым 
 Создание рок-оперы 

Хард-рок-группы